Englund är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatt i Sverige med stavningsvarianterna
 Englund 7 736
 Englundh 99
Tillsammans blir detta 7 835 personer. Namnet har varit använt som soldatnamn, men kan också ha annat ursprung.

Personer med efternamnet Englund 
 Anders Englund (född 1957), åländsk politiker
 Andreas Englund (född 1996), ishockeyspelare
 Bertil Englund (född 1936), sångare
 Birgitta Englund Dimitrova (född 1946), professor i översättningsvetenskap
 Björn Englund (född 1942), arkivarie och diskograf
 Bo Englund (1929–2022), skulptör
 Carl Emil Englund (1903–1964), författare 
 Christer Englund (född 1947), ishockeyspelare och idrottsledare
 Dag Englund (1906–1979), finländsk arkitekt
 Einar Englund (1916–1999), finländsk tonsättare
 Emanuel Englund (1899–1967), skulptör och målarkonstnär
 Erik Englund, flera personer
 Erik Englund (indianexpert) (1906–1973), författare, kallad "Uncas"
 Erik Englund (politiker) (1889–1966), aktuarie och politiker, folkpartist
 Ernie Englund (1928–2001), kompositör och trumpetist
 Eva Englund (1937–1998), formgivare och konstnär
 Eva Englund (författare) (född 1940), författare
 Frithiof Englund (1879–1951), kontorschef och konstnär
 Gunnar Englund (född 1939), kompositör och musiker
 Göran Englund (1929–2006), jurist
 Inga Englund-Kihlman (1905–1979), konstnär
 Ingmar Englund (1920–1978), finländsk musiker.
 Ivar Englund (1886–1938), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Jakob Albert Englund (1823–1914), präst, lokal- och personhistoriker
 Kaj Englund (1905–1976), finländsk arkitekt
 Karl Englund (1878–1960), försäkringsman
 Karl-Evert Englund (född 1933), militär
 Lars Englund, flera personer
 Lars Englund (född 1933), skulptör och grafiker
 Lars Englund (författare) (1917–1959), poet och folkhögskollärare
 Lars Englund (journalist) (1941–2016), verksam i radio och TV
 Lars-Erik Englund (1934–2010), militär (generallöjtnant)
 Lasse Englund (fodd 1951), gitarrist och musikproducent
 Leo Englund (född 1991), fotbollsspelare
 Leopold Englund (1868–1931), affärsman och idrottsledare
 Lina Englund (född 1975), skådespelare
 Maria Englund (1870–1956), författare
 Mats Englund (född 1953), musiker
 Mona-Lisa Englund (1933–1999), idrottare
 Monica Englund (född 1935), fotograf
 Mysia Englund, programledare
 Nils Englund (1856–1924), lärare och läkare
 Nils Evert Englund (1906–1945), journalist
 Nils-Joel Englund (1907–1995), längdskidåkare
 Ola Englund (född 1981), musiker
 Patrick Englund (född 1965), fotbollsspelare
 Per Englund (1905–1988), konstnär
 Peter Englund, flera personer
 Peter Englund (född 1957), historiker och författare
 Peter Englund (nationalekonom) (född 1950), professor
 Peter Englund (programledare) (född 1965)
 Robert Englund (född 1947), amerikansk skådespelare
 Rolf Englund (född 1941), författare och civilekonom
 Svante Englund (1935–2018), ämbetsman
 Thomas Englund (född 1951), arbetsrättsexpert och författare
 Tobias Englund (född 1989), fotbollsspelare
 Tor Englund (1902–1971), psykiater
 Åke Englund (född 1918), ämbetsman
 Örjan Englund (född 1949), musiker

Englund som soldatnamn
Englund var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 172 Englund.

Totalt 27 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn